Phoenіx Capital — украинская инвестиционная компания, основанная в 2008 году и находящаяся в Киеве. Занимается инвестиционно-банковскими и брокерскими услугами, а также услугами в области частного банковского обслуживания. Основателем собственником и главой является Александр Омельчук.

Согласно рейтингам ISI DealWatch и Euromoney, компания Phoenix Capital была признана крупнейшим украинским финансовым советником в 2009 году по количеству закрытых инвестиционно-банковских сделок.

В 2010 году в ходе IPO компания привлекла денежные средства в размере 54 млн $.

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Phoenix Capital joins U.S.-Ukraine Business Council (USUBC)
 Итоги торгов Украинской Биржи
 Страница компании на Facebook

Компании Украины